El término Francisco Coello puede referirse a:
 Francisco Coello de Portugal y Quesada, cartógrafo español del siglo XIX.
 Francisco Coello de Portugal, desambiguación